El término Facebook puede hacer referencia a:

 Facebook, sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg, y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes, y Dustin Moskovitz.
 Facebook, Inc., conglomerado de redes sociales, propietario del anterior. 
 Facebook Messenger, aplicación informática y servicio de mensajería instantánea.
 Directorio de informaciones personales (en inglés, face book), recopilatorio de perfiles de personas de una organización.